Barroco, puede referirse al estilo barroco en general. o también y más específicamente a :

- Arquitectura barroca
- Escultura barroca
- Pintura barroca
- Música barroca
- Danza barroca
- Literatura barroca
- Teatro barroco